Viktor Sergejevič Konovalenko (), ruski hokejist, * 11. marec 1938, Gorki, Rusija, †, 20. februar 1996, Rusija.

Konovalenko je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Torpedo Gorki iz rojstnega kraja. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in sedmih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil šest zlatih in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je odigral 118 tekem.

Pregled kariere

|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 56/57
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 57/58
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 58/59
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 59/60
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 60/61
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 3
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 61/62
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 62/63
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 63/64
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre| 64
|
| 7
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 64/65
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 65/66
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 6
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 66/67
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 6
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre| 68
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 8
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Torpedo Gorki
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda simbola časti